Lovački psi (lat.  Canes Venatici) malo je zviježđe sjevernog neba koje je u 17. stoljeću uveo Johannes Hevelius. Zviježđe predstavlja dva psa koja na uzici drži Volar. Dvije najsjajnije zvijezde u zviježđu nose imena pasa - Chara i Asterion.

Zanimljivosti 
Lovački psi jedno je od 3 zviježđa koje predstavljaju pse - preostala dva su Veliki pas i Mali pas.

Najsjajnija zvijezda u zviježđu jest α CVn tj. Cor Caroli (Karlovo srce). Ime joj je dao Edmund Halley, u čast engleskog kralja  Charlesa I. Njen prividni sjaj je 2.90m.

γ CVn, zvana i La Superba, polupravilna promjenjiva je zvijezda koja mijenja sjaj između 4.7m i 6.2m tijekom perioda od oko 158 dana. La Superba je zvijezda izraženo crvene boje.

Najzanimljiviji objekti dubokog svemira 
U Lovačkim psima nalazi se pet Messierovih objekata: četiri galaktike i jedan kuglasti skup.

Jedna od najpoznatijih galaktika u zviježđu, a i šire, spiralna je galaktika Messier 51 (galaktika Vir, NGC 5194) te nepravilna galaktika NGC 5195 koja se "nedavno" sudarila s M51. M51 je prva galaktika kod koje je uočena spiralna struktura (Lord Rosse, 1845.).

Od ostalih galaktika u zviježđu po sjaju se ističu Messier 63 (galaktika Suncokret, NGC 5055) te spiralne galaktike Messier 94 i Messier 106.

M 3 (NGC 5272) kuglasti je skup prividnog promjera 18', sjaj 6.3m. Dovoljno je sjajan da ga se lako uoči i u malom dvogledu.

Odabrane zvijezde 
Navedene su zvijezde kojima je pridijeljeno ime, Bayerova ili Flamsteedova oznaka te neke koje se po nečemu ističu.

Izvor: The Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed.

Vanjske poveznice  

 The Deep Photographic Guide to the Constellations: Canes Venatici

Zviježđa